

Архангельське сільське поселення — сільське поселення, Ісетський район, Тюменська область
 Архангельське сільське поселення — сільське поселення, Красночикойський район, Забайкальський край